Charles Vuillermet (1849-1918), peintre vaudois.
 Georges Vuillermet (1878-1956), joueur de rugby à XV français.
 Joseph Vuillermet (1846-1913), peintre vaudois.
 Maryse Vuillermet (née en 1955) universitaire et écrivain jurassienne.
 Michel Vuillermet (1950-2021), réalisateur français.